

Лісна — річка у Берестейській області, права притока Західного Бугу

Лісна — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства

Лісна — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Лісна — селище, Читинський район, Забайкальський край
 Лісна — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область

Лісна — річка у Житомирській області, права притока Кам'янки
 Лісна — річка у Житомирській області, ліва притока Тетерева
 Лісна — село, Ізяславський район, Хмельницька область

 Лісна Владислава Русланівна (нар. 16.06.1996) — українська бадмінтоністка, переможниця європейських студентських Ігр 2018 року в Португалії

Див. також 
 Вулиця Лісна